NFU steht für:
 National Farmers Union of England and Wales
 National Farmers Union of Scotland
 National Farmers Union (Kanada)
 National Farmers Union (Vereinigte Staaten)
 Nationaluniversität Formosa
 NFU Mutual, britisches Versicherungsunternehmen

nfu steht für:
 Mfumte (ISO-639-3-Code), Graslandsprache im Kamerun

Abkürzung